Эдвин Томас Бут (; ) — американский актёр XIX века, совершивший турне по США и главным европейским столицам, представляя шекспировский репертуар.

В 1869 году он основал Театр Бута в Нью-Йорке, грандиозное сооружение, соответствующее духу времени. Некоторые историки театра считают его величайшим американским актёром и величайшим Гамлетом XIX столетия.

В настоящее время, однако, о нём обычно упоминают как о брате Джона Уилкса Бута, убившего президента Авраама Линкольна.

Ранние годы жизни 
Эдвин Бут родился около Бель-Эйра, штат Мэриленд, в англо-американской театральной семье Бутов. Он был незаконнорождённым сыном другого знаменитого актёра, Джуниуса Брутуса Бута, англичанина, который назвал сына Эдвином в честь Эдвина Форреста и Томасом — в честь Томаса Флинна, двух своих коллег-актёров. Эдвин Томас Бут был старшим братом Джона Уилкса Бута, убийцы президента Линкольна.

Нора Титон в своей книге «Кровавы мои мысли» подробно излагает, как двусмысленность происхождения и амбиции трёх сыновей Бута — Джуниуса Брутуса-младшего (который никогда не стяжал славы младших братьев), Эдвина и Джона Уилкса — подталкивали их к соперничеству и привели к тому, что в Гражданскую войну Эдвин стал сторонником Союза, а Джон Уилкс — убийцей Линкольна.

Карьера 
В начале актёрской карьеры Эдвин обычно выступал вместе с отцом, впервые появившись на сцене в роли Трессела в «Ричарде III» в Бостоне, штат Массачусетс, в 1849 г.

После смерти отца в 1852 году Бут отправился в мировое турне, побывав в Австралии и на Гавайях, и, в конечном итоге, получив признание в 1856 году в Сакраменто (штат Калифорния). Некоторое время выступал с Адой Айзекс Менкен, что также не могло не добавить ему популярности в Америке.

В 1864 году, незадолго до убийства Линкольна, Эдвин играл в «Юлии Цезаре» вместе с двумя братьями: Джоном и Джуниусом-младшим. Джон играл Марка Антония, Эдвин — Брута, а Джуниус — Кассия. Это был бенефис и единственное выступление братьев Бут на одной сцене. Собранные средства пошли на установку статуи Шекспира, которая и ныне стоит в Центральном парке в Нью-Йорке. Практически сразу после этого Эдвин Бут стал выступать в роли Гамлета на той же сцене, положив начало «Ста ночам Гамлета». Это было рекордом до 1922 года, когда Джон Берримор выступил в роли Гамлета 101 раз.

С 1863 по 1867 год Бут был управляющим театра Винтер-Гарден в Нью-Йорке, в основном ставя трагедии Шекспира. В 1865 году он купил театр Уолнут-стрит в Филадельфии.

После убийства Джоном Бутом президента Линкольна в апреле 1865 общественное мнение было настроено против всей семьи Бутов, что вынудило Эдвина покинуть сцену на много месяцев. Эдвин, имевший неприязненные отношения с Джоном, отрёкся от него, запретив произносить его имя в своём доме. Он вернулся на сцену театра Винтер-Гарден в январе 1866 г., сыграв главную роль в «Гамлете», которая, в конечном итоге, стала самой значительной его ролью.

Театр Бута 
В 1867 году здание театра Винтер-Гарден было повреждено пожаром, в результате чего его пришлось снести. Впоследствии Бут построил свой собственный театр, тщательно спроектированное здание, получившее название «Театр Бута на Манхэттене». Театр открылся 3 февраля 1869 году постановкой «Ромео и Джульетты» с Бутом в роли Ромео и Мэри Маквикер в роли Джульетты. Затем последовали другие, тщательно разработанные постановки, но театр так и не стал рентабельным. Биржевой крах 1873 года привёл к банкротству театра в 1874 году. После банкротства Бут отправился во второе мировое турне и восстановил утраченные позиции.

Последующие годы 
В 1860 году Бут женился на Мэри Дэвлин, которая умерла в 1863 году. Их единственная дочь, Эдвина, родилась 9 декабря 1861 года в Лондоне. Позже, в 1869 году, Бут снова женился на своей партнёрше по сцене Мэри Маквикер. Он вторично стал вдовцом в 1881 году.

В 1869 году Эдвин получил останки своего брата Джона после повторного обращения к президенту Эндрю Джонсону. Джонсон, наконец, позволил забрать останки, и Эдвин перезахоронил их на семейном участке на кладбище Грин-Маунт в Балтиморе.

В 1888 году Бут основал Актёрский клуб в Нью-Йорке () для актёров и людей искусства, подарив клубу свой дом в Грамерси-парке на Манхэттене. Комната Бута в клубе сохранилась в неизменном виде после его смерти. В последний раз Эдвин появился на сцене в роли Гамлета в Бруклинской музыкальной академии. Бут умер в 1893 году в Актёрском клубе и был похоронен рядом со своей первой женой на кладбище Маунт-Оберн в Кембридже, штат Массачусетс.

Роберт Линкольн 
Эдвин Бут спас сына Авраама Линкольна Роберта от серьёзной травмы или даже смерти. Инцидент произошёл на железнодорожной платформе в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Точная дата происшествия не установлена, но, вероятнее всего, это произошло в конце 1864 или в начале 1865 года, незадолго до убийства Авраама Линкольна Джоном Бутом.

Роберт Линкольн вспоминал об этом инциденте в 1909 году, в письме к Ричарду Уотсону Гилдеру, редактору журнала «Сенчури-Мэгэзин»:

Бут не знал, кого именно он спас, пока не получил несколько месяцев спустя письмо от своего друга, полковника Адама Бадо, офицера в штабе генерала Улисса Гранта. Бадо услышал рассказ о происшедшем от самого Роберта Линкольна, который вступил в армию Союза и также служил в штабе Гранта. В письме Бадо выражал благодарность Буту за героический поступок. Тот факт, что он спас жизнь сына Авраама Линкольна, очень помог Эдвину Буту после убийства Линкольна братом Эдвина Джоном.

Манера исполнения 
Стиль Эдвина весьма отличался от стиля его отца. В то время как Бут-старший, подобно своим современникам, Эдмунду Кину и Уильяму Чарльзу Макриди, играл под напряжением и напыщенно, предпочитая такие типажи, как Ричард III, Эдвин играл более естественно, в спокойной, вдумчивой манере, склоняясь к ролям наподобие Гамлета.

Образ в искусстве 

Жизни Эдвина Бута был посвящён ряд современных постановок, как на экране, так и на театральной сцене. Одной из самых известных из них является фильм 1955 г. «Принц игроков». Фильм рассказывает о жизни Бута, в том числе, и об убийстве Линкольна его младшим братом.

«The Brothers BOOTH!» («Братья Буты») — пьеса автора У. Стюарта Макдауэлла, сфокусированная на отношениях трех братьев Бут, приведших к убийству Линкольна, была поставлена и многократно сыграна с участием Дэвида Стрэтэйрна, Дэвида Дьюкса, Анджелы Геталс, Мэриэнн Планкетт и Стивена Лэнга в «Нью-Гармони Проджект», в театре Гатри в Миннеаполисе, позже — в Нью-Йорке в основанном Гутом Актёрском клубе, в театре Секонд-Стэйдж и в бостонском «Атенее». Первая полноформатная профессиональная постановка пьесы состоялась в 1992 г. в театре Бристоль-Риверсайд в пригороде Филадельфии Бристоле.

Другая пьеса с тем же названием — «The Brothers Booth» («Братья Буты») —, посвящённая «театральному миру 1860-х и ведущей театральной семье», была написана Маршеллом Брэдли и поставлена на сцене театра «Пери-Стрит» в Нью-Йорке, в 2004 г.

Пьеса Остина Пендлтона «Booth» («Бут»), посвящённая юности братьев Эдвина, Джуниуса и Джона Уилкса, а также их отцу, была представлена в театре Йорка категории «Офф-Бродвей», с Фрэнком Ланджеллой в роли Бута-старшего. В рецензии «Нью-Йорк Таймс» пьеса названа «психологической драмой о легендарной театральной семье XIX столетия». Пендлтон адаптировал свою предыдущую пьесу, «Бут возвращается», сыгранную в театре «Лонг-Уорф» в Нью-Хейвене, штат Коннектикут в сезон 1991—1992 гг.

«The Tragedian» («Трагик») — написанная и сыгранная Родни Ли Роджерсом пьеса одного актёра, поставленная в театре «PURE» в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в 2007 г. Она также вновь была сыграна во время фестиваля искусств Пикколо Сполето в мае-июне 2008 г.

Пьеса Луиджи Креаторе «Error of the Moon» («Ошибка Луны») игралась в театре Роу в Нью-Йорке с 13 августа по 10 октября 2010 года. Пьеса основана на вымышленных историях о жизни Бута и рассказывает о личном, профессиональном и политическом соперничестве между братьями Эдвином и Джоном, приведшем к убийству Линкольна.

Эксгумация 

В попытке решить вопрос об истинности конспиративных теорий, утверждающих, что 26 апреля 1865 года был убит не брат Эдвина Джон и что настоящий Джон Бут спасся и жил ещё долго под вымышленным именем, потомки Эдвина Бута получили разрешение на эксгумацию тела Эдвина для получения образцов ДНК. Они надеются также с целью сравнения образцов получить материал ДНК из артефактов, принадлежащих Джону Уилксу, таких, как позвонок, который находится в Национальном музее здоровья и медицины в Мэриленде.

Наследие 
Актёрский клуб по-прежнему существует в том же здании на Манхэттене. Статуя Бута в роли Гамлета работы Эдмонда Т. Куинна, находится в центре Грамерси-парка, в собственности парка с 1916 года. Её можно увидеть с южных ворот парка.

Бут оставил несколько записей своего голоса на восковом цилиндре. Одну из них можно услышать в аудиосборнике «Great Historical Shakespeare Recordings and a Miscellany» студии Naxos Records. Голос Бута слышен с трудом из-за неизбежных помех, но при изучении записи выяснилось, что он глубокий и достаточно низкий.

Дань памяти Буту отдали и в Бель-Эйре. Напротив здания суда есть фонтан, посвящённый его памяти. В здании почты есть его портрет. Также сохранилось его семейное гнездо — Тюдор-Холл, выкупленный округом Харфорд в 2006 году с целью превращения его в музей.

Один из залов в Мамонтовой пещере в Кентукки называют Амфитеатром Бута, так как Бут устраивал там представления для посетителей.

Существует легенда, что Оперный дом Спрингера в Коламбусе, штат Джорджия, посещает призрак Эдвина Бута.

Бродвейский театр Бута был первым и остаётся старейшим бродвейским театром, названным в честь актёра.

В мюзикле Стивена Сондхейма «Убийцы» Эдвин упоминается в «Балладе Бута»: «Ты завидовал брату, Джон, его обувь была слишком просторна для тебя».

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Похороненные в Массачусетсе